Elk River Junction ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk River Junction (Iowa), im Clinton County
 Elk River Junction (West Virginia), im Randolph County